Prom (englisch kurz für promenade oder promotion) steht für:

 Prom, den Abschlussball am Ende der High-School-Zeit in den USA
 ein Sommerkonzert in London, siehe Proms
 als Bestandteil lateinischer Ortsbezeichnungen als Abkürzung für Promontorium
 The PROM-Framework, eine Sammlung von Software Tools zur Unterstützung von Process Mining Tätigkeiten

Prom steht für folgende Filme:

 Prom (1970), ein polnischer Thriller des Regisseurs Jerzy Afanasjew aus dem Jahr 1970
 Prom (2010), ein US-amerikanischer Kurzfilm des Regisseurs Martin Bell aus dem Jahr 2010
 Do Not Disturb (2010), Kurztitel: Prom, eine US-amerikanische Komödie der Regisseure Eric Balfour, Laura Henry und anderen aus dem Jahr 2010
 Prom – Die Nacht deines Lebens, ein US-amerikanisches Komödien-Drama des Regisseurs Joe Nussbaum aus dem Jahr 2011

PROM steht für:

 Programmable Read-Only Memory, ein elektronisches Bauteil
 Premature Rupture of Membranes, den vorzeitigen Blasensprung in der Schwangerschaft
 PROM-1, jugoslawische Springmine
 Patient-reported outcome measures, ein umfragebasiertes Assessmentinstrument für medizinische Interventionen

PROM

pl:PROM